El Camí Vell és un vell camí de bast en terres del poble de Claverol (Conca de Dalt), pertanyent a l'antic terme del mateix nom. Com el seu nom indica, és el camí vell que duia a Claverol des del peu del serrat on es troba el poble, remuntant tota la carena des del camí d'Aramunt (ara Carretera d'Aramunt) en el punt on aquest camí travessava el barranc de Claverol, al Vinyer de Boixareu. Actualment a la part baixa està parcialment perdut a causa dels nous traçats de les carreteres actuals. Des d'allí s'enfila sempre per la carena, cap al nord-est, fins a arribar a Claverol en 1,4 quilòmetres de recorregut. Entra en el poble després de deixar enrere la capella de Santa Llúcia, 

Vell
Vell